Puerto Serrano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puerto Serrano (ort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Puerto Serrano (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar